Мер-сюр-Эндр () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Нёви-Сен-Сепюльшр.

Коммуна расположена на расстоянии около 250 км на юг от Парижа, 140 км на юг от Орлеана, 23 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 574 человека (2007).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini